Egge-Nord steht für folgende Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen, Deutschland:

 Egge-Nord (HX) im Kreis Höxter
 Egge-Nord (LIP) auf dem Gebiet der Stadt Horn-Bad Meinberg, Kreis Lippe
 Egge-Nord (LP) auf dem Gebiet der Stadt Bad Lippspringe, Kreis Paderborn und der kreisfreien Stadt Paderborn
 Egge-Nord (PB) auf dem Gebiet der Gemeinde Altenbeken, Kreis Paderborn